Каменской райо́н () — административная единица в Днепропетровской области Украины. Создан в 2020 году.
Административный центр — город Каменское (бывший Днепродзержинск).

География 
Район расположен в северо-западной части области. На северо-западе граничит с Александрийским районом, на севере с Полтавским районом, на востоке с Днепровским районом, на юге с Криворожским районом.

Через территорию района протекают реки - Днепр, Базавлук, Саксагань, Жёлтая, Каменка, Омельник.

История 
Район был образован 19 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы, в его состав вошли территории:
Верхнеднепровского района,
Криничанского района,
Пятихатского района,
а также городов областного значения Каменское, Вольногорск, Жёлтые Воды.

Население 
Численность населения района — 439,0 тыс. человек.

Административное устройство 
Район делится на 12 территориальных общин (громад), в том числе 6 городских, 4 поселковые и 2 сельские общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Каменская городская община (город Каменское),
 Верхнеднепровская городская община (город Верхнеднепровск),
 Верховцевская городская община (город Верховцево),
 Вольногорская городская община (город Вольногорск),
 Жёлтоводская городская община (город Жёлтые Воды),
 Пятихатская городская община (город Пятихатки);
Поселковые:
 Божедаровская поселковая община (пгт Божедаровка),
 Вишнёвская поселковая община (пгт Вишнёвое),
 Криничанская поселковая община (пгт Кринички),
 Лиховская поселковая община (пгт Лиховка);
Сельские:
 Затишнянская сельская община (село Затишное),
 Саксаганская сельская община (село Саксагань).

Примечания 

 
Районы Днепропетровской области
Появились в 2020 году на Украине
Административные единицы, образованные в 2020 году